IECA peut faire référence à :
 inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ;
 Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel, situé à Nancy, en Lorraine (France).